Наукове товариство студентів та аспірантів (скорочено — НТ САДМВ) — організація громадського самоврядування осіб віком до 35 років (для докторантів — 40 років), які навчаються або працюють (не лише студентів, аспірантів, але й курсантів, ад'юнктів, докторантів) у вищих навчальних закладах України й близького і далекого зарубіжжя.

Метою НТ САДМВ є допомога особам, які навчаються, у їхньому розвитку як науковців, як багатогранних, творчих та цілісних особистостей. Таким чином, головне завдання НТСА можна охарактеризувати як всебічний розвиток особистостей учасників товариства.

Окрім НТ САДМВ, в Україні та світі є поширені інші форми молодіжних наукових об'єднань, такі як НТС (Наукове товариство студентів), НСТ (Наукове студентське товариство), Наукові організації молодих вчених (Союз Молодих Вчених. Попри те, що подібні організації мають різні назви, їхня мета є однакова — об'єднати зусилля наукової молоді задля ефективного росту та розвитку науки в межах свого вишу, інституту, міста, країни.

Спільні риси усіх організацій НТ САДМВ 

Основними завданнями НТ САДМВ є:
 формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів;
 допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;
 оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
 організація роботи студентів та аспірантів, у науковому житті Університету та поза ним;
 сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів та аспірантів;
 пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів Університету, надання їм всебічної допомоги;
 участь у вирішені питань міжнародного обміну студентами.

В яких університетах і інститутах є НТ САДМВ 
 КНУ імені Тараса Шевченка
 НТУУ «КПІ»
 Ужгородський національний університет (УжНУ)
 Харківський національний університет
 НПУ імені М. П. Драгоманова
 НМУ імені О. О. Богомольця
 ОНУ імені І. І. Мечникова
 Київський національний торговельно-економічний університет
 Київський національний університет технологій та дизайну
 Київський університет імені Бориса Грінченка
 Сумський державний університет

НТСА Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Діяльність НТ САДМВ КНУ

Напрямки роботи 
Інформаційні

Інформаційні напрямки діяльності НТ САДМВ покликані допомогти студенту/аспіранту розібратися в сучасному інформаційному морі — структуризація та збір інформації по напрямку діяльності науковця

Інформування студентів/аспірантів щодо:
 проведення наукових заходів (наукових семінарів, конференцій, і т. д.) в університеті, інших університетах та наукових інститутах м. Києва;
 проведення наукових конференцій, літніх шкіл в Україні та світі;
 правила оформлення наукових робіт, статей, тезисів, документів, пов'язаних з науковою діяльністю студента/аспіранта;
 останніх новин в світі науки.

Організаційні

Організаційні напрямки роботи НТ САДМВ покликані розвивати у студента практичні навички сучасного науковця. Умовно організаційні напрямки можна розділити на дві категорії — навчальні та наукові.

Організація:
 студентських наукових та навчальних семінарів;
 лекцій;
 зустрічей з відомими науковцями;
 конференцій молодих вчених;
 олімпіад;
 інтелектуальних ігор;
 круглих столів;
 творчих заходів, спрямованих на культурний розвиток особистості;
 соціологічних опитувань серед студентів з метою отримання зворотного зв'язку;
 допомога в проведенні наукових та навчальних заходів на факультетах.

Загальноуніверситетські заходи 
 «Шевченківська весна» 
 Всеукраїнський студентський турнір фізиків

Радіофізичний факультет 
 «Міжнародна конференція молодих вчених з прикладної фізики» 
 «Проекти (усі проекти)»

Фізичний факультет 
 «Студентський Турнір Фізиків на фізичному факультеті»
 «Грані пізнання»
 «Конференція молодих вчених фізичного факультету»
 «Студентська олімпіада з фізики»

Філософський факультет 
 «Ключ від Майбутнього» (конкурс бакалаврських робіт й громадської активності) 
 «Книжкова полиця Шевченкіанця» (електронна бібліотека НТСА Філософського факультету)
 «Дні Науки Філософського факультету» 
 «Таємна кафедра»

Факультет кібернетики 
 Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики»
 Студентська симпатія  (Анонімне соціологічне опитування студентів факультету кібернетики, для оцінки відношення студентських мас до процесу викладання навчальних курсів викладачами факультету)
 Дебатний клуб факультету кібернетики 
 Інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?»

Склад НТСА КНУ 
НТСА КНУ, (див. Положення нижче), є союз наукових товариств факультетів та інститутів КНУ, котрі і є первинними в структурі всієї організації. Вступ до НТСА КНУ є цілком добровільний, але організація, котра претендує на входження до складу НТСА КНУ повинна відповідати низці вимог. Це потрібно для того, аби засвідчити серйозність та постійність намірів цієї організації. Наразі до складу НТСА КНУ входять НТСА з наступних факультетів/інститутів:
 Біологічного факультету
 Військового інституту
 Географічного факультету 
 Геологічного факультету
 Економічного факультету 
 Інституту журналістики
 Інституту міжнародних відносин
 Механіко-математичного факультету
 Радіофізичного факультету 
 Факультету кібернетики  
 Факультету психології 
 Факультету соціології 
 Фізичного факультету 
 Філософського факультету 
Почесними членами НТСА КНУ є
 Юлія Кравченко
 Антон Мускеєв
 Олексій Якубін
 Максим Січ

Положення про НТСА КНУ 
Положення про НТСА КНУ в його нинішньому вигляді було ухвалено Вчено Радою КНУ ім. Т.Шевченка 5 травня 2008 року, та підписано ректором. Попереднє положення було недійсним через зміни, прийняті до статуту КНУ кількома роками раніше.

Основні засади діяльності 
Принциповою відмінністю НТСА від інших органів студентського самоврядування, є відсутність обов‘язкового представлення усіх студентів. НТСА — це самоврядна організація. Тобто студенти та аспіранти можуть вступати до НТСА виключно за своїм власним бажанням, без потреби представляти позицію, думку чи бажання інших студентів.

Діяльність НТСА регулюється Положенням та додатковими регламентами. Вище було зазначено, НТСА КНУ — це союз наукових товариств факультетів та інститутів. Це означає, первинними є саме товариства на факультетах та інститутах.

Будь-які зміни до документів, зміни у складі союзу НТСА можуть бути прийняті лише на Конференції НТСА, черговій або позачерговій.

Союз 
Союз був утворений напередодні першої установчої Конференції на підставі поданих протоколів засідань НТСА тих факультетів, котрі на той момент мали бажання приєднатись до НТСА КНУ. Для того аби приєднатись до НТСА КНУ організація, що претендує на цей статус, має задовольняти низці критеріїв, описаних в Положенні. Зокрема вони повинна існувати не менше року, налічувати не менше 10 дійсних членів, та бути спроможна надати незаперечні докази своєї активної діяльності.

Перевірку НТСА факультетів чи інститутів здійснює Ревізійна комісія. В її повноваження входить визначити чи відповідає діяльність організації, що претендує на членство в союзі або є повноправним членом союзу, Положенню НТСА КНУ та поставленим цілям. Висновки Ревізійної комісії є підставою для прийняття рішення про включення чи виключення з НТСА КНУ. Діяльність Ревізійної комісій регулюється Положенням та Регламентом.

Керівництво та управління 
Керівництво та координація дій НТСА здійснюється Головою, його заступниками та Правлінням. Голову та Секретаря НТСА КНУ вибирають на Конференції НТСА КНУ. Голова призначає своїх заступників. Членами Правління є Голови НТСА факультетів та інститутів та Голова НСТА КНУ.

Основними завданнями Голови НТСА КНУ є координація дій між усіма членами союзу, представництво НТСА. Голова НТСА КНУ має право підписувати документи та угоди від імені НТСА. Координація дій здійснюється зокрема за допомогою проведення регулярних засідань Правління. Правління має право скликати позачергову конференцію НТСА КНУ в разі, якщо 2/3 членів правління висловляться за підтримку.

Документи 
 Положення про НТСА КНУ
 Регламент діяльності НТСА КНУ
 Регламент діяльності Ревізійної комісії НТСА КНУ
 Регламент Конференції НТСА КНУ

НТСА Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

Наукове товариство студентів та аспірантів НТУУ «КПІ»  — це громадська організація Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», заснована 1998 року. НТСА дає можливість кожному студенту й молодому вченому розширити коло власних інтересів й отримати нові знання. Нині НТСА КПІ — це одна з найуспішніших молодіжних організацій у Києві. Цільова аудиторія НТСА — це активні молоді люди, котрі прагнуть реалізувати свій інтелектуальний потенціал, встановлюють високі стандарти в будь-якому виді діяльності, бажають досягти найкращого результату.

Проекти 
 Літня школа «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики і фізики» : Літня школа «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики і фізики» — це щорічний проект Наукового товариства студентів і аспірантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Головна мета проекту — поширення й утвердження наукових знань серед молоді. Для викладання у Літній школі запрошено визнаних учених України, Німеччини, Туреччини, Нідерландів, Бельгії, Швеції, Польщі, Росії та інших країн. Такий викладацький склад дозволить учасникам не лише поглибити власні наукові знання, а й ознайомитися із традиціями різних наукових шкіл, долучитися до дискусії щодо вирішення найактуальніших проблем сучасних науки і технологій.
 Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування ім. С. О. Лебедева та В. М. Глушкова KPI-OPEN : Мета Олімпіади — створення умов для підвищення рівня підготовки студентів з програмування та покращення результатів студентських команд у олімпіадах різного рівня. А також звернення уваги суспільства до інтелектуальних змагань серед студентів, популяризація інтелектуального лідерства та командного духу, підвищення професійного рівня талановитої молоді, розвиток інформаційних технологій в Україні, як однієї з найперспективніших галузей, а також розвиток міжвузівських зв'язків та налагодження особистих контактів між студентами різних країн.
 Різноманітні конференції
 Системний аналіз та інформаційні технології
 Екологія. Людина. Суспільство.
 Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління
 B2B маркетинг
 Дебатний клуб
 Дискусійний клуб

Освітні партнери 
 NetCracker Technology
 Materialise
 Procter & Gamble
 Ernst & Young
 Cisco
 Бюро проектів менеджменту PMB
 IBM
 Яндекс
 Crytek

НТСА Ужгородського національного університету

Мета діяльності 
Метою діяльності Наукового товариства УжНУ є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву вищого навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної роботи.

На рівні УжНУ діють такі органи Наукового товариства:

1) Загальні збори Наукового товариства УжНУ;

2) Правління Наукового товариства УжНУ;

3) інші органи, утворені Загальними зборами Наукового товариства УжНУ

НТСАД Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
Наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця — консультативно-дорадчий орган, що сприяє професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Мета діяльності 
 сприяння професійному зростанню, наукового пошуку студентства ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 надання консультативної допомоги студентам, аспірантам молодим ученим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
 підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 сприяння встановленню більш тісних зв'язків між старшим і молодшим поколінням учених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;

 вивчення та обмін досвідом роботи зі студентськими Науковими товариствами інших навчальних закладів України та за кордоном;
 моніторинг щодо участі молодих учених у наукових конференціях та курсах підвищення кваліфікації;
 підготовка та проведення конференцій студентів та інших наукових заходів;
 пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, докторантів, надання їм всебічної допомоги;
 залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр університету, наукових проблемних груп, наукових гуртків, наукових шкіл;
 надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам, аспірантам, докторантам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;
 популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;

 інформування студентів, аспірантів, докторантів про можливість участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, конкурсах та виставках робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну;
 пропозиції щодо заохочення студентів, аспірантів, докторантів, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі;
 розширення міжнародних науково-дослідницьких зв'язків студентів, аспірантів, докторантів університету.

Склад НТСАД ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
До складу НТСАД ХНЕУ ім. С. Кузнеця входять:
 Голова НТ САД ХНЕУ імені Семена Кузнеця
 Заступник голови НТ САД ХНЕУ імені Семена Кузнеця
 Голова НТ САД ХНЕУ імені Семена Кузнеця фінансового факультету
 Голова НТ САД ХНЕУ імені Семена Кузнеця факультету обліку і аудиту
 Голова НТ САД ХНЕУ імені Семена Кузнеця факультету економіки і права
 Голова НТ САД ХНЕУ імені Семена Кузнеця факультету міжнародних економічних відносин

 Голова НТ САД ХНЕУ імені Семена Кузнеця факультету менеджменту і маркетингу

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка 
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка (НТ САДМВ Університету Грінченка, Наукове товариство Університету Грінченка) — є частиною системи громадського самоврядування Університету, що сприяє розвитку науки в молодіжному середовищі Університету, забезпечує захист прав та інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених з питань наукової діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям, та інноваціям .

Принципи, мета та завдання діяльності НТ університету Грінченка 
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діє на принципах:
 свободи наукової творчості та конкурентності;
 добровільності, колегіальності, відкритості;
 рівності прав членів Наукового товариства;
 поєднання навчання та науково-дослідної роботи;
 співпраці з органами управління, профспілковими організаціями та іншими органами громадського самоврядування Університету.
Мета діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених — створення сприятливих умов для науково- дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, об'єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки. Основними завданнями Наукового товариства є:
 представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар'єри;
 популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у тому числі міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
 підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;
 розвиток співпраці з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими установами, державними й недержавними організаціями;
 сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
 проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;
 сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук та Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;
 підтримка наукових проектів, спрямованих на дослідження проблем розвитку Університету, міста Києва, а також сприяння їх впровадженню у практичну діяльність;
 обрання виборних представників з-поміж аспірантів та докторантів до складу Вченої ради Університету;
 погодження рішень про відрахування з Університету та поновлення на навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії;
 підтримка зв'язків з науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів;
 поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, діяльності Наукового товариства через засоби масової інформації;
 прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування Наукового товариства;
 здійснення інших функцій, які спрямовані на реалізацію завдань Наукового товариства та не суперечать законодавству України, Статуту Університету.

Структура НТ 
Згідно із Положенням Наукове товариство діє на загальноуніверситетському рівні та на рівні структурних підрозділів Університету — інститутів (факультетів) Університетського коледжу (далі — коледж). Вищим колегіальним органом Наукового товариства Університету є Конференція членів (делегатів) Наукового товариства Університету. Постійно діючим колегіальним виконавчим органом, який здійснює координаційні функції та керує поточною роботою Наукового товариства в періоди між Конференціями є Рада Наукового товариства Університету (далі — Рада). Членами Ради є голова, заступник голови, секретар Наукового товариства Університету, голови, заступники голів, секретарі Наукових товариств структурних підрозділів (інститутів, факультетів, коледжу) — у разі їх обрання, а також за згодою представники науково-дослідних лабораторій та науково-методичних центрів Університету, які є членами Наукового товариства. Вищим керівним органом Наукового товариства структурного підрозділу є Збори Наукового товариства структурного підрозділу (далі — Збори). До компетенції Зборів належить вирішення будь-яких питань діяльності Наукового товариства структурного підрозділу, крім тих, що належить до виключної компетенції Конференції та Ради Наукового товариства. Загальне керівництво Науковим товариством здійснює голова Наукового товариства, який обирається таємним голосуванням Конференцією Наукового товариства з-поміж членів Наукового товариства Університету строком на 1 рік. Він очолює Раду Наукового товариства та координує діяльність Наукового товариства структурних підрозділів Університету. У разі відсутності голови Наукового товариства його обов'язки виконує заступник голови Наукового товариства, який також обирається Конференцією строком на 1 рік. Крім того, до складу керівництва Товариства Університету входить секретар Наукового Товариства, який обирається відкритим голосуванням за поданням голови НТ строком на 1 рік. В Науковому товаристві структурних підрозділах діє така ж система керівництва .

Напрямки роботи 
Інформаційно-аналітичний: популяризація Наукового товариства та молодіжної науки, шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації. Наукові ініціативи: організація тематичних заходів присвячених ключовим питанням розвитку молодіжної науки різних галузей та спрямованих на розвиток особистісних компетентностей молодого науковця, зокрема, лекцій, тренінгів, майстер-класів, брейн-рингів, квестів тощо. Науковий англомовний кінодискусійний клуб «KUBG Movie club». Зовнішньо-інтеграційний: налагодження співпраці з Науковими товариства вищих навчальних закладів України та громадськими організаціями. Проектний офіс (діяв з вересня 2016 р. по лютий 2017 р.).

Джерела 
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Стаття 41 // Сайт Верховної Ради України

Посилання 
 НТСА КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА радіофізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка
 НТСА НТУУ «КПІ»
 НТСА ОНУ імені І. І. Мечникова 
 Наукові товариства Запорізької державної інженерної академії
 НТСА ІФОН НПУ імені М. П. Драгоманова
 Новина про створення НТСА в Інституті філософської освіти і науки
 Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
 Офіційна група НТСАД ХНЕУ ім. С. Кузнеця вконтакте
 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка
http://ntsa.sumdu.edu.ua

Наукові організації України
Студентські організації